est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide benzènetricarboxylique
 Acide hémimellitique, numéro CAS 
 Acide trimellitique, numéro CAS 
 Acide trimésique, numéro CAS